

Miejsca 
 Monolith – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii (Stany Zjednoczone)

Film 
 Monolith Films – polski dystrybutor i producent filmowy

Informatyka 
 Monolith Productions – amerykański producent gier komputerowych
 Monolith Soft – japońska firma tworząca gry komputerowe

Muzyka 
 Monolith – album grupy Kansas, wydany w 1979 roku
 Monolith – pierwszy singiel grupy Privateer, wydany w 2005 roku
 Monolith – album grupy Amebix, wydany w 1987 roku
 Monolith – album grupy In Mourning, wydany w 2010 roku
 Monolith – pięciopłytowa kompilacja Becketheada, wydana w 2007 roku
 Monolith Festival – festiwal muzyczny organizowany w Colorado
 Monolith – grindcore’owy zespół z Austrii, działający w latach 1997-2004

Literatura 
 Monolith Press – amerykańskie wydawnictwo założone przez Wila Wheatona
 monolithy – pojazdy Nekronów w uniwersum Warhammera 40,000

Zobacz też 
 monolit